Petruko ima više značenja:
 Petruko (Pordenone)
 Petruko (Potenca)